Selve est un nom propre ou un nom commun qui peut désigner :

Nom commun 
 Selve, forêt vierge des régions équatoriales.

Patronymes 
 Bernard Émile Selves (1955-    ), maire d'Auriac (Corrèze) de 2001 à 2008 ;
 Calixte Selves (1806-1880), maire de Labastide-Murat (Lot) de 1856 à 1859, frère cadet de Marc Antoine Célestin Selves (1804-1875) ci-après ;
 Claude Georges de Selve (1815-1894), marquis d'Audeville (Loiret), maire de Cerny, Essonne, de 1851 à 1868 ;
 Francine de Selve (1920-2002), écrivain française ;
  (1849-1916), entrepreneur allemand ;
 Georges de Selve (1506-1541), évêque de Lavaur (Tarn) de 1526 à 1540, ambassadeur français à Venise ;
 Gilles Joseph Jean Selve (1883-1977), maire de Codalet (Pyrénées-Orientales) de 1944 à 1952 ;
 Guy André Selves (1929-2002), maire de Sainte-Radegonde (Gironde) de 1989 à mars 2008 ;
 Gustav Selve (1842-1909), l'un des plus importants industriels allemands d'avant la Première Guerre mondiale, pionnier de la sécurité sociale ;
 Henri Antoine Auguste Selves (1790-1854), homme politique français ; 
 Jean de Selve (1475-1529), premier président du Parlement de Paris ;
 Jean-Baptiste Selves (1756-1823), député du Lot ;
 Jean Paul de Selve, Jean  (~ 1510 - † 1570), évêque de Saint-Flour (Cantal) de 1567 à 1569 ;
 Jean Pierre de Selve (1647-1721), seigneur d'Audeville (Loiret), gouverneur de Saint-Venant (1710), maréchal de camp des armées du roi (Louis XIV) ;
 Joseph Frédéric Fernand de Selve de Sarran (1836-1910), marquis, maire de Saint-Exupéry-les-Roches (Corrèze) ;
 Joseph Frédéric Léopold de Selve de Sarran (1805-1855), comte, maire de Sarran (Corrèze) en 1830 ;
 Justin Germain Casimir de Selves (1848-1934), homme politique français ;
 Lazare de Selve ( ? - † 1623), poète français du  ;
 Louise de Selve, belle-mère d'Antoine de La Rochefoucauld ;
 Marc Antoine Célestin Selves (1804-1875), propriétaire du château de Castelnau-Bretenoux (Lot), de 1862 jusqu'à sa mort ;
 Odet de Selve (1504-1564), diplomate français ;
 Pierre de Selve dit de Monteruc ( ? - † 1385), évêque de Pampelune, cardinal de Sainte-Anastasie ;
 Pierre Marie Ernest de Selves (1821-1888), avocat au barreau de Sarlat 1836-1888, maire de Sarlat 1870-1872 et 1876-1877, conseiller général de la Dordogne, sous-préfet de Gourdon, Lot, en 1881-1882, sous-préfet de Sarlat, Dordogne, 1885-1888 ;
 Prosper Selves, maire de Pleumartin (Vienne) en 1841 ;
 Ranulphe de Selve dit de Monteruc (1351-1382), évêque de Sisteron de 1370 à 1378. Cardinal en 1378. Prêtre de la basilique Santa Pudenziana à Rome au titre de pasteur. Neveu de Pierre de Selve dit de Monteruc ( ? - † 1385) ;
 Simone, Andrée, Marie-Louise Selves (1915-2009), épouse du tapissier Jean Lurçat (1892-1966) ;
  (1876-1948), entrepreneur et coureur cycliste allemand.

Autres 
 Madame de Selve faisant de la musique est un tableau daté de 1787, de Adélaïde Labille-Guiard (1749-1803), sur lequel figure la Comtesse de Selve. Ce tableau fait actuellement partie d'une collection privée à New York ;
 Léopold Selve, âgé de 35 ans, premier coupeur chez un grand tailleur, personnage du roman L’Âme enchantée. L’Été (Tome II de L'Âme enchantée). Première partie. (page 89 / 148). Ollendorff, 1923 de Romain Rolland (1866-1944) ; 
 Madame de Selve, personnage du roman Les confessions du comte de ***, in-12, 1762 de Charles Duclos (Charles Pinot) né à Dinan le , mort le  ; 
Le Selve, livre de poésie de Angelo Ambrogini (1454-1494) humaniste italien, l'une des grandes figures de la Renaissance.

Toponymes français 
Aisne :
 La Selve, commune de l'Aisne ;
 Pleine-Selve, commune de l'Aisne ;
 Selve, lieu-dit, commune de Haramont.
Alpes-Maritimes :
 Selves, lieu-dit, commune de Bairols ;
 chapelle Notre-Dame des Selves  ou  à Carros.
Ardèche :
 Château de la Selve, situé à Grospierres dans l'Ardèche.
Aude :
 Gaja-la-Selve, commune du département de l'Aude.
Aveyron :
 Château de Selves, à La Vinzelle, commune de Grand-Vabre dans l'Aveyron ;
 La Selve, commune de l'Aveyron ;
 La Selves est une rivière française du Massif central dans l'Aveyron ;
 Selve, lieu-dit, commune de Almont-les-Junies ;
 Selves, lieu-dit, commune de Campouriez ;
 Selves, lieu-dit, commune de Espeyrac ;
 Selves, lieu-dit, commune de Tauriac-de-Naucelle.
Cantal :
 La Selve, hameau sur la commune de Leynhac ;
 La Selve, village sur la commune de Saint-Antoine ;
 Selves, lieu-dit, commune de Arnac ;
 Selves, lieu-dit, commune de Ayrens ;
 Selves, lieu-dit et village, commune de Pers
 Selves, lieu-dit et hameau, commune de Saint-Santin-Cantalès
Corrèze :
 Basses Selves, lieu-dit, commune de Montaignac-Saint-Hippolyte ;
 La Selve, lieu-dit, commune de Cornil ;
 Les Selves, lieu-dit, commune de Montaignac-Saint-Hippolyte ;
 Les Selves, lieu-dit, commune de Saint-Julien-aux-Bois ;
 Moulin de la Selve, lieu-dit, commune de Tulle ;
 Selves, lieu-dit, commune de Auriac ;
 Le menhir de Selves à Auriac.
Haute-Corse :
 Selve, lieu-dit, commune de Bisinchi ;
 Selve, lieu-dit, commune de Campile ;
 Selve, lieu-dit, commune de Castifao ;
 Selve, lieu-dit, commune de Rogliano.
Dordogne :
 Belle-Selve, écart de la commune de Fleurac ;
 Belle-Selve, écart de la commune de Tursac, Prieuré de l'ordre de Grandmont, uni à celui de la Fage de Jumillac ;
 Bois-de-Selve, écart de la commune de Vézac ;
 La Selve, écart de la commune de La Chapelle-Aubareil ;
 La Selve, terre, commune de Milhac-d'Auberoche (Annonces judiciaires) ;
 La Selve, lieu-dit, commune de Prats-de-Carlux (cad.) ;
 La Selve, commune de Saint-Martin-des-Combes. — Tenem. de la Codla. Au dos de l'acte on lit : Selve, 1329 (Périg. M. H. 41, n°4) ;
 La Selve, terre, commune de Sarlat (Annonces judiciaires) ;
 Maison-Selve, écart de la commune d'Archignac ;
 Maison-Selves, écart de la commune de Sarlat-la-Canéda ;
 Pleine-Selve, hameau, commune de Cumond (B.) ;
 Selve, lieu-dit, commune de Saint-Martin-de-Fressengeas (cad.) ;
 Selves, écart de la commune de Tursac ;
 Vieille-Selve, lieu-dit, commune de Saint-Etienne-de-Puycorbier (cad.). 
Gers :
 Prieuré de La Selve, prieuré situé dans le Gers.
Gironde :
 Château Haut Selve (ou Haut-Selve) est un vin de Bordeaux, cru non classé des Graves ;
 Pleine-Selve, commune de Gironde ;
 Saint-Selve, commune de Gironde.
Lot :
 Selves, lieu-dit, commune de Puy-l'Évêque.
Lot-et-Garonne :
 Château de Plèneselve, à Bon-Encontre, Lot-et-Garonne.
Marne :
 Ville-en-Selve, commune de la Marne.
Oise :
 Villeselve, chef-lieu de commune de l'Oise.
Pyrénées-Orientales :
 La Selve ou La Selva en catalan, ancienne commune en 1790 devenue hameau de la commune de Maureillas-las-Illas en 1822.
Seine :
 Avenue de Selves, plus petite avenue de Paris.
Somme :
 Commanderie de Grand Selve, ancienne commanderie des templiers, située sur la commune de Buigny-lès-Gamaches dans la Somme.
 Petit Selve, lieu-dit de la commune de Buigny-lès-Gamaches.
Tarn :
 Camp-Selves, hameau, commune de Lacrouzette dans le Tarn 
Tarn-et-Garonne :
 Abbaye de Grand Selve, abbaye Cistercienne de Grandselve (Grandis Silva) ou La Selve, située à Bouillac en Tarn-et-Garonne ;
 Forêt royale de grand Selve, forêt de la commune de Bouillac (Tarn-et-Garonne).
Var :
 Col des Selves, sur la commune de Solliès-Ville, donnant accès au Mont Coudon ;
 Notre-Dame des Selves, église de la commune de Seillans dans le Var ;
 Le plateau des Selves d'où part la source de l'Argens, sur la commune de Seillons-Source-d'Argens ;
 Pointe de la Selve, pointe située dans le Var.

Toponymes étrangers

Croatie 
Île de Selve est le nom italien de l'île de Silba (Croatie).

Italie 
 Blanche-Selve, ville épiscopale de l'Étrurie (en 823 dans le texte), aujourd'hui détruite (1840) elle était située à 3 lieues Ouest de Rome, près du lieu où se trouve actuellement le village de San Rufini.
 Selve, frazione de la commune italienne de Lucques, dans la province de Lucques, région de Toscane.
 Selve, frazione de la commune italienne de Monzuno, dans la province de Bologne, région de l'Émilie-Romagne.
 Selve, frazione de la commune italienne de Salasco, dans la province de Verceil, région du Piémont.
 Selve di Mondragone, frazione de la commune italienne de Monte Porzio Catone, dans la province de Rome, région du Latium.
 Selve Marcone, commune  située dans la province de Biella, région du Piémont.

Entreprises

Allemagne 
 Basse und Selve, fabricant allemand de moteurs d'automobiles, de motos, de tramways, de bateaux et d'avions.
 Selve Automobilwerke AG, constructeur automobile allemand (1919-1930).
 Selve-Kornbiegel-Dornheim AG, Suhl/Thürengen, fabricant allemand de munitions lors de la seconde guerre mondiale.
 , villa de la famille Selve située à Bonn.
 , fontaine dédiée à  (1849-1916), entrepreneur allemand à Lüdenscheid, architecte Luigi Calderini, classée monument historique depuis 2003.

France 
 Château Haut Selve, (ou Haut-Selve) est un cru non classé des Graves, vin de Bordeaux.
 Fondation de Selves - IME (Institut médico-éducatif) sise à Sarlat-la-Canéda en Dordogne.

Suisse 
 Selve, entreprise métallurgique située à Thoune.

Articles connexes 
Cerny (Essonne), où il est question de la famille de Selve.

Homonymie de toponyme
Homonymie de nom de famille
Homonymie de patronyme
Patronyme français